Абдул-Малик Каши Йоба (известен под своим сценическим псевдонимом Малик Йоба ()(род. ) — американский актёр и певец.

Личная жизнь 
Малик Йоба родился в Бронксе, Нью-Йорк, четвертый из шести детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки